Соколовский, Марк:
 Соколовский, Марк Абрамович (род. 1947) — двукратный чемпион СССР по заочной игре в шашки.
 Соколовский, Марк Данилович (1818—1883) — русско-польский классический гитарист и композитор.